Maite Ruiz puede referirse a:

 Maite Ruiz de Austri (1959), escritora, guionista y directora de cine y televisión española.
 Maite Ruiz de Larramendi (1973), pelotari española.